Dritte Volleyball-Liga 2020/21 steht für:

 Dritte Volleyball-Liga 2020/21 (Frauen)
 Dritte Volleyball-Liga 2020/21 (Männer)